L'Open de Chine de squash féminin 2013 est l'édition 2013 de l'Open de Chine qui se déroule du 24 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Li Dongjin. 

La championne du monde Nicol David l'emporte en finale face à Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2013
Sport en Chine en 2013
Sport en octobre 2013
Squash en 2013